В одиночному розряді тенісного турніру WTA Swiss Open 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Мануела Малєєва-Франьєре здобула титул, у фіналі перемігши Гелен Келесі 6–3, 3–6, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Кончіта Мартінес (півфінал)
  Мануела Малєєва-Франьєре (переможниця)
 Відсутня
  Гелен Келесі (фінал)

 Емануела Зардо (2-ге коло)
 Маріанн Вердел (2-ге коло)
 Розалін Феербенк (1-ше коло)
 Магдалена Малеєва (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Swiss Open